Фриттс () — фамилия.

Известные носители 
  (1942—2019) — американский музыкант.
  (1934—2015) — американский дипломат, посол США в Руанде (1974—1976) и Гане (1983—1986).
  (1850—1903) — американский изобретатель, создатель селеновой солнечной батареи.